Ametroproctus är ett släkte av kvalster. Ametroproctus ingår i familjen Ametroproctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ametroproctus